Bastam steht für:
 Bastam (West-Aserbaidschan), Ruine einer urartäischen Festung in der iranischen Provinz West-Aserbaidschan
 Bastam (Semnan), Stadt in der iranischen Provinz Semnan mit dem Mausoleum von Bayazid Bastami
 Bastam (Mazandaran), Dorf in der iranischen Provinz Mazandaran